Friedrich Reischl ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Reischl (Journalist) (1880–1948), österreichischer Journalist 
 Friedrich Reischl (Architekt) (1911–1990), österreichischer Architekt